Karel Anselm, vévoda z Urachu (* 5. února 1955, Řezno) je bývalá hlava morganatické urachovské větve rodu Württemberků. Po smrti svého strýce, Karla Gera, se stal třetím pretendentem zaniklého litevského trůnu.

Biografie 
Narodil se v Řezně v Západním Německu jako Karel Anselm František Josef Vilém Ludvík Filip Gero Maria, 4. vévoda z Urachu, hrabě z Württembergu, syn prince Eberharda z Urachu a princezny Ignácie z Thurnu a Taxisu. Je vnukem Viléma, vévody z Urachu, který byl od 11. července 1918 do listopadu 1918 zvoleným králem Mindaugasem II. Titul „vévoda z Urachu“ byl v Německu zrušen spolu se všemi ostatními šlechtickými výsadami v roce 1919, přičemž dědičné tituly byly poté převedeny na příjmení.

Vystudoval agronomii na Univerzitě v Kielu a stal se inženýrem. Po smrti svého bezdětného strýce Karla Gera v roce 1981 se stal čtvrtým vévodou z Urachu. Zaniklý vévodský titul nosil do 9. února 1991, kdy se oženil s prostou občankou a vzdal se ho. Hlavou urachovské větve rodu Württemberků se po něm stal jeho bratr Vilém Albert. Karel Anselm žije na zámku Niederaichbach v Bavorsku a je vlastníkem lesnického panství Greshornish ve skotském Inverness.

Manželství a potomci 
Dne 9. února 1991 se ve Stuttgartu oženil se Saskiou Wüsthofovou. Před rozvodem v roce 1996 se jim narodily dvě děti.

 Wilhelm Karl Gero Eberhard Peter Maria, princ z Urachu (* 8. července 1991)
 Maximilian Emanuel Wolfgang Luitpold Robert, princ z Urachu (* 5. května 1993)

Dne 2. září 2014 se oženil s Utou Marií Priemerovou (* 1964), jejíž dcera, Teresa von Bülow se provdala za hraběte Ference Kornise von Göncz-Ruszka, vnuka prince Rassa Bavorského.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Webové stránky nemovitosti

Vévodové z Urachu
Princové z Urachu
Pretendenti litevského trůnu
Němečtí římští katolíci
Narození 5. února
Narození v roce 1955
Narození v Řezně
Žijící lidé
Muži